

Cinema 
 Holes - Buchi nel deserto (Holes) – film del 2003 diretto da Andrew Davis

Letteratura 
 Buchi nel deserto (Holes) – romanzo di Louis Sachar del 1998

Musica 
 Holes – album dei Midway State del 2008
 Holes – singolo di Passenger del 2013

Pagine correlate 
Hole